Gjern (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Silkeborg. 
 Gjern (plaats), een plaats en voormalige gemeente in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Silkeborg.